Lituanica steht für:
 LituanicaSAT-1, litauischer Amateurfunksatellit der Universität Vilnius
 Air Lituanica, litauische Fluggesellschaft mit Sitz in Vilnius
 LRT Lituanica, Auslandssender der litauischen halbstaatlichen Rundfunkgesellschaft
  Encyclopedia Lituanica, Enzyklopädie in englischer Sprache über Litauen